Шон О’Салливан: 
 О’Салливан, Шон (род. 1962) — канадский боксёр.
 О’Салливан, Шон (род. 1994) — английский профессиональный снукерист.